Midway peut désigner :

Histoire 

 La bataille aéronavale de Midway du 5 au  entre les flottes US et japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale qui se déroula au large de l'atoll.

Arts et culture

Cinéma 
 La Bataille de Midway, film documentaire de 1942, mis en scène par John Ford
 La Bataille de Midway, film de guerre américain réalisé par Jack Smight en 1976
 Midway, film de guerre américain réalisé par Roland Emmerich en 2019

Musique 
 Midway, une chanson du groupe de metal Sabaton

Toponyme

États-Unis 
 les îles Midway, un atoll d'une superficie de 6,2 km² situé dans le nord de l'océan Pacifique, où se déroula la bataille de Midway en juin 1942 ;
 Midway, une ville du comté de Bullock, en Alabama ;
 Midway, une ville du comté de Baxter en Arkansas ;
 Midway, une ville du comté de Davidson en Caroline du Nord ;
 Midway, une ville du comté de Gadsden en Floride ;
 Midway, une census-designated place située en Floride dans le comté de Santa Rosa ;
 Midway, une census-designated place située en Floride dans le comté de Seminole ;
 Midway, une ville du comté de Liberty en Géorgie ;
 Midway, une communauté non incorporée du comté de Franklin en Indiana ;
 Midway, une ville du Kentucky ;
 Midway, census-designated place située en Louisiane ;
 Midway, ville située en Ohio ;
 Midway, une census-designated place du comté d'Adams, en Pennsylvanie ;
 Midway, un borough du comté de Washington, en Pennsylvanie ;
 Midway, une ville située au nord-est du comté de Madison, au Texas ;
 Midway, une ville du comté de Wasatch en Utah.

Canada 

 Midway est un village de Colombie-Britannique

Divers 
 un projet artistique et médiatique de Chris Jordan consacré aux conséquences sur l'albatros de Laysan de l'accumulation en mer des objets en plastique ; 
sous le nom de Midway Games, une société de l'industrie du jeu vidéo ;
le deuxième aéroport international de Chicago ;
le nom d'une station du métro de Chicago (CTA) ; 
 Station Midway, une station spatiale fictive dans la série télévisée Stargate Atlantis.

Voir aussi